Сан Висенте ел Алто има више значења:

 Сан Висенте ел Алто (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте ел Алто, Сан Висенте (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику